Сачек — фамилия.

Известные носители 
 Сачек, Михаил Григорьевич (1929—2020) — советский и белорусский учёный-медик, хирург, ректор ВГМУ.
 Сачек, Михал (род. 1996) — чешский футболист, полузащитник клуба «Спарта».